Udarnoje () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Udarnoje (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Udarnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Ackmenischken, Kirchspiel Aulowönen, 1938–1946 Steinacker, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Udarnoje (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Udarnoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Udarnoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin